Wimbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde und Orte:
 Wimbach, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Wimbach (Blaibach), Dorf der Gemeinde Blaibach im Landkreis Cham, Bayern
 Wimbach (Reisbach), Dorf im Markt Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wimbach (Sulzbach-Laufen), Hof der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wimbach (Gemeinde Leogang), Rotte in der Ortschaft Madreit, Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Gewässer:
 Wimbach (Adenauer Bach), linker Zufluss des Adenauer Bachs in Adenau, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Wimbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot an der Neumühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Kleiner Wimbach, rechter Zufluss des Großen Wimbachs gegenüber Krasberg, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Großer Wimbach, linker Zufluss des Kochers bei der Windmühle, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wimbach (Köllerbach), rechter Zufluss des Köllerbachs in Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland 
 Wimbach (Kösslwangbach), linker Zufluss des Kösslwangbachs (zur Alm) bei Ober-Rath, Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wimbach (Leoganger Ache), rechter Zufluss der Leoganger Ache in Leogang, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Wimbach (Mühlbach), rechter Oberlauf des Mühlbachs (zur Tiroler Achen) bis vor Mühlau, Gemeinde Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimbach (Ramsauer Ache), rechter Zufluss der Ramsauer Ache in den Berchtesgadener Alpen bei Wimbachbrücke, Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Täler und Talabschnitte:
 Wimbachklamm, Unterlaufklamm des Wimbach (Ramsauer Ache)
 Wimbachtal, im oberen Teil auch Wimbachgries, Hochtal des Wimbach (Ramsauer Ache) 

Bauten:
 Wimbachgrieshütte, Schutzhütte im Wimbachgries
 Wimbachschloss, ehemaliges Jagdschlösschen, heute Gaststätte im Wimbachtal

Siehe auch:
 Wembach
 Wümbach